Er zijn twee staatscommissies geweest die werden voorgezeten door Jacques Oppenheim:

 Staatscommissie-Oppenheim (1913-1914) inzake de evenredige vertegenwoordiging
 Staatscommissie-Oppenheim (1918-1920) inzake de algehele herziening der Gemeentewet.